Süßmilch genannt Hörnig ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Friedrich von Süßmilch genannt Hörnig (1788–1864), deutscher Generalmajor
 Moritz von Süßmilch genannt Hörnig (1823–1892), deutscher Oberst und Kartograf

Siehe auch:
 Süßmilch
 Hörnig